Les Internationaux de France de tennis 2022 se déroulent du 22 mai au  au stade Roland-Garros à Paris. Il s'agit de la  édition du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis. 

La  mondiale polonaise Iga Świątek remporte le tournoi féminin en simple pour la deuxième fois après 2020 en battant en finale l'Américaine Coco Gauff. Chez les messieurs, Rafael Nadal remporte le tournoi en simple pour la quatorzième fois en disposant en finale de Casper Ruud.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Il s'agit du premier tournoi du Grand Chelem depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Les instances dirigeantes internationales du tennis ont depuis lors autorisé les joueurs de Russie et de Biélorussie à continuer de participer aux tournois de l'ATP et de la WTA, mais pas sous les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie, jusqu'à nouvel ordre. La Fédération Française de Tennis confirme ensuite que les joueurs de ces deux pays sont bien autorisés à participer au tournoi de Roland-Garros.

Renault remplace Peugeot en tant que partenaire principal du tournoi, après près de quarante ans de sponsoring par cette dernière.

En mars 2022, les quatre tournois du Grand Chelem ont annoncé l'adoption d'une nouvelle règle commune en cas d'égalité à 6-6 dans le dernier set : un tie-break à 10 points est disputé entre les joueurs, l'objectif étant de . Le tournoi de Roland-Garros demeurait jusqu'alors le seul Majeur à conserver la règle des deux jeux d'écart dans la manche décisive.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits des Allemands Dominik Köpfer et Jan-Lennard Struff, de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Andy Murray, du Chilien Alejandro Tabilo, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, des Français Jérémy Chardy et Gaël Monfils, de l'Italien Matteo Berrettini, du Japonais Kei Nishikori et du Suisse Roger Federer. 

Ils sont respectivement remplacés par Taro Daniel, Pedro Cachín, Quentin Halys, Steve Johnson, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, Pablo Cuevas, Juan Ignacio Londero, Jaume Munar, Attila Balázs et Peter Gojowczyk.

 Chez les femmes
On note les forfaits des Américaines Lauren Davis et Sofia Kenin, de la Croate Ana Konjuh, de la Danoise Clara Tauson, de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, d'Anastasia Pavlyuchenkova, de la Tchèque Markéta Vondroušová et de l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Elles sont respectivement remplacées par Anastasia Gasanova, Bernarda Pera, Nastasja Schunk, Viktoriya Tomova, Réka Luca Jani, Mihaela Buzărnescu, Chloé Paquet et Heather Watson.

Pendant le tournoi 
Pour la première fois depuis l'Open d'Australie 1997, aucun Français, hommes et femmes confondus, n'est tête de série dans un tournoi du Grand Chelem.

Pour la deuxième année consécutive, aucun Français et aucune Française ne s'est qualifié(e) pour les 1/8 de finale du tournoi. Avant 2021, cette contre-performance n'était jamais arrivée depuis 1891.

Simple messieurs 
À la suite du forfait du  français et  mondial Gaël Monfils, aucun joueur français n'est tête de série, une première en Grand Chelem depuis l'US Open 1999.

En s'inclinant au premier tour des qualifications, Feliciano López met fin à sa série record de  consécutives dans un tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, commencée vingt ans plus tôt, à Roland-Garros en 2002.

Il s'agit du dernier tournoi dans sa carrière professionnelle du Français Jo-Wilfried Tsonga, qui prend sa retraite à l'issue de cette édition 2022. Il est éliminé au premier tour par le  mondial Casper Ruud au terme d'un match à la fin duquel il se blesse à l'épaule. Une cérémonie est organisée à la fin de la rencontre pour célébrer l'ensemble de sa carrière en présence, sur le court, de sa famille, de ses anciens et actuels entraîneurs ainsi que certains joueurs dont Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon.

Ce Roland-Garros est également le dernier disputé par Gilles Simon, qui a fait savoir qu'il se retirerait du circuit à la fin de l'année 2022. Alors qu'il n'a remporté qu'un seul match sur le circuit principal depuis le début de la saison, il bat pour son entrée en lice le  mondial Pablo Carreño Busta en cinq sets, au terme d'un match de , qui s'est terminé à  du matin. Il signe ainsi son premier succès face à un joueur du top 20 depuis 2018. À  et , il devient le joueur français le plus âgé à remporter un match sur l'ocre de la Porte d'Auteuil et le  plus âgé tous tournois du Grand Chelem confondus après Stéphane Robert à Wimbledon en 2018 (alors âgé de  et ). Il remporte ensuite le  match de sa carrière en éliminant au deuxième tour l'Américain Steve Johnson, devenant le troisième Français à réaliser cette performance après Richard Gasquet et Gaël Monfils. Il dispute finalement son dernier match à Roland-Garros au troisième tour face à Marin Čilić, qui le bat en trois sets. À la fin du match, une cérémonie est organisée au cours de laquelle il reçoit un trophée qui rend hommage à l'ensemble de sa carrière.

En dominant en trois sets Corentin Moutet au deuxième tour, Rafael Nadal remporte le  match de sa carrière en Grand Chelem, le  Porte d'Auteuil. Seuls Roger Federer et Novak Djokovic ont franchi la barre des 300 victoires en Majeurs.

Alors qu'il s'agit de sa première participation à Roland-Garros, Holger Rune, âgé de 19 ans et classé à la  place mondiale, devient le premier joueur danois depuis 1967 à se qualifier pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, le premier à Paris, après sa victoire sur le  mondial et finaliste sortant Stéfanos Tsitsipás. Le Norvégien Casper Ruud se qualifie également pour les quarts de finale et devient le premier joueur norvégien à atteindre ce stade dans un tournoi Majeur.

Le Croate Marin Čilić se qualifie pour la première fois de sa carrière en demi-finale à Roland-Garros et devient ainsi le seul joueur en activité, avec le Big Four, à avoir atteint le dernier carré des quatre tournois du Grand Chelem.

Lors de sa demi-finale contre Rafael Nadal, Alexander Zverev se blesse grièvement à la cheville et se retrouve contraint d'abandonner, alors qu'il tentait de recoller à un set partout.

À 36 ans, Rafael Nadal devient le joueur le plus âgé à disputer une finale à Roland-Garros.

Simple dames 
Il s'agit de la première fois depuis l'édition 2011 de Roland-Garros que ni Serena Williams, ni Venus Williams ne sont présentes dans le tableau principal.

La numéro 2 mondiale et tenante du titre Barbora Krejčíková est battue dès le premier tour par la Française et  mondiale Diane Parry. La Tchèque est testée positive à la Covid-19 après son match, tout comme sa compatriote Marie Bouzková qui doit déclarer forfait au deuxième tour.

En disputant son  tournoi du Grand Chelem consécutif (série débutée à l'Open d'Australie 2007), Alizé Cornet égale la deuxième plus longue série de l'ère Open, détenue jusqu'alors par Francesca Schiavone, et n'est plus qu'à une seule unité du record d'Ai Sugiyama. Elle détient de fait la meilleure série en cours parmi les joueuses en activité.

Les Françaises Diane Parry (19 ans) et Léolia Jeanjean (26 ans) se qualifient pour la première fois de leur carrière au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Léolia Jeanjean, qui dispute pour la première fois de sa carrière un Majeur, élimine notamment au deuxième tour la  mondiale Karolína Plíšková, sa première victoire face à une membre du top 10.

La jeune Américaine Coco Gauff atteint la première finale en Grand Chelem de sa carrière à 18 ans. Elle est la plus jeune joueuse à atteindre la finale à Paris après Kim Clijsters en 2001 et la plus jeune à jouer une finale de Grand Chelem depuis Maria Sharapova en 2004.

La numéro 1 mondiale Iga Świątek atteint la finale du tournoi pour la deuxième fois après son sacre en 2020 en battant en demi-finale Daria Kasatkina en à peine plus d'une heure, enchaînant une  victoire consécutive.

Double messieurs 
Initialement engagé en double pour son dernier Roland-Garros aux côtés de Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga est contraint de se retirer en raison d'une blessure à l'épaule, contractée à la fin de son dernier match en simple, face à Casper Ruud.

Les tenants du titre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont éliminés dès le premier tour par les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen.

Double dames 
Les tenantes du titre et têtes de série 1 Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková déclarent forfait avant leur entrée en lice, la première d'entre elles ayant été testée positive à la Covid-19.

Lauréats 
Chez les messieurs, l'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi pour la  fois de sa carrière en dominant en finale Casper Ruud. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem. Il améliore ainsi le record qu'il a lui-même établi six mois plus tôt à l'Open d'Australie au cours duquel il a dépassé Roger Federer et Novak Djokovic en glanant un  sacre en Majeur.

Chez les dames, la Polonaise et numéro 1 mondiale Iga Świątek remporte le tournoi en battant en finale la jeune Américaine Coco Gauff. Elle glane ainsi le  titre WTA de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem après Roland-Garros en 2020. Avec ce nouveau succès, elle enchaîne une  victoire consécutive, égalant le record depuis l'an 2000 de Venus Williams, et remporte un  tournoi d'affilée.

En double messieurs, Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer décrochent le titre en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Austin Krajicek après avoir sauvé trois balles de match. Il s'agit de leur  titre ensemble, tous glanés cette saison, et de leur  et  sacre respectif dans la discipline. Marcelo Arévalo devient le premier joueur du Salvador à remporter un tournoi du Grand Chelem.

En double dames, les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic s'imposent de nouveau ensemble à Roland-Garros après leur sacre en 2016, en dominant en finale Coco Gauff et Jessica Pegula. Il s'agit de leur  titre ensemble et de leur  et  sacre respectif dans la discipline. Avec cette victoire, elles soulèvent leur  et  trophée respectif en Grand Chelem. 

En double mixte, pour leur première association, Ena Shibahara et Wesley Koolhof remportent le titre en écartant en finale la paire Ulrikke Eikeri - Joran Vliegen. Ils remportent ainsi leur premier titre respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs

Double dames

Simple quads

Double quads

Trophée des Légendes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2022
France
France
Tennis en France en 2022
Tennis en mai 2022
Tennis en juin 2022